

Astronomia 
Oenanthe – asteroide

Botanica 
Oenanthe – genere di piante della famiglia Apiaceae

Persone 
Enante d'Egitto – nobildonna greca antica

Zoologia 
Oenanthe – genere di uccelli della famiglia Muscicapidae